Capela do Alto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capela do Alto (ort), São Paulo, 
 Capela do Alto (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar